Hermopolis ist der Name folgender antiker altägyptischer Städte:

 Hermopolis Magna, Hauptstadt des 15. oberägyptischen Gaues
 Hermopolis Mikra, Stadt im 3. unterägyptischen Gau, siehe Damanhur
 Hermopolis Maior, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Hermopolis Parva (ital.: Ermopoli Minore), Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Hermopolis, Stadt im 6. unterägyptischen Gau nahe Buto (Antikes Ägypten)
 Hermopolis, Stadt im 16. unterägyptischen Gau nahe al-Mansura (Ägypten)
 Hermopolis, Stadt im Fayyum-Becken 

Hermopolis ist ebenso eine (heutzutage selten benutzte) Form des Namens Ermoupoli für die Hauptstadt der Kykladeninsel Syros